Междуреченское () — село в Илийском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Междуреченского сельского округа. Код КАТО — 196849100.

Население 
В 1999 году население этого села составляло 4625 человек (2272 мужчины и 2353 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 6972 человека (3486 мужчин и 3486 женщин).

История
В 1974 году совхоз Каскеленский награждён орденом Октябрьской революции в связи с 20-ти летиим освоения целины.

Примечания

Ссылки
https://www.youtube.com/watch?v=IsxT1sAAxtM
 

 

 
Населённые пункты Илийского района